Las Cuevas bezeichnet:

Orte in Argentinien:
 Las Cuevas (Mendoza)
 Las Cuevas (Entre Ríos)

Orte in Spanien:
 Las Cuevas (Asturien)
 Las Cuevas (Burgos)
 Las Cuevas (Kantabrien)
 Las Cuevas (La Rioja)
 Las Cuevas (Artenara), Provinz Las Palmas
 Las Cuevas (San Mateo), Provinz Las Palmas
 Las Cuevas (Málaga)
 Las Cuevas Romo, Provinz Málaga
 Las Cuevas de Soria, Provinz Soria
 Las Cuevas (Teneriffa)
 Las Cuevas (Valencia)

Las Cuevas ist der Familienname von:
 Armand de Las Cuevas (1968–2018), französischer Radrennfahrer

Siehe auch:
 Cuevas
 de las Cuevas